SISO steht für:

 Single Input, Single Output, siehe Übertragungssystem #Eingrößen- und Mehrgrößensysteme
 Sledstwenny isoljator, Gefängnis in Minsk, siehe Pischtschalauski samak #SISO Nr. 1

Abkürzung